Ram Gopal Varma (telugu: రామ్ గోపాల్ వర్మ) es un director, productor y guionista del cine de la India. Debutó como director en el cine en lengua telugu con Shiva (1989) y tuvo éxito en Bollywood con su trilogía de películas de gangsters, Satya (1998), Company (2002) y D (2005).

Premios

Nandi Award for Best Director 
Shiva (1989)
Kshana Kshanam (1991)
Prema Katha (1999)

Bollywood Award for Best Director 
Satya (1998)
Jungle (2000)
Company (2002)
Bhoot (2003)

Filmfare Critics Award for Best Movie 
Satya (1998)

Filmografía

Director

Productor

Guionista

Notas 

Nacidos en Hyderabad (India)
Directores de cine de India
Guionistas de cine
Productores de cine de India